Mowa (Índia) —  vila de Chhattisgarh, Índia
Grupo Mowa — empresa de de software brasileira